2 miejscowości w Polsce: 
 Dulsk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Radomin 
 Dulsk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław

Zobacz też: Dulsk-Frankowo